María Luisa de Austria-Este (Monza, 14 de diciembre de 1787 - Verona, 7 de abril de 1816), fue una archiduquesa austríaca y princesa de Módena, la cuál fue la tercera esposa del emperador Francisco I.

Primeros años 
Última hija del archiduque Fernando Carlos de Austria (1754-1806), uno de los hijos de María Teresa, gobernador de Lombardía y de la princesa María Beatriz de Este. María Luisa y su familia huyeron de Italia a Austria cuando el norte de Italia fue conquistado por Napoleón en 1796. Esto le causó una hostilidad hacia Napoleón. En Austria, el emperador se enamoró de ella durante las visitas a su madre.

Matrimonio 
En 1808 contrajo matrimonio con su primo, el emperador Francisco I de Austria, quien ya había estado casado en dos ocasiones: la primera con la muy amada Isabel de Wurtemberg y la segunda con su también prima María Teresa de las Dos Sicilias, quien le había dejado una numerosa prole, entre la que se contaba la archiduquesa María Luisa (1791–1847), segunda esposa de Napoleón Bonaparte.

La Academia Militar Ludovica de Budapest, creada en 1808, fue nombrada así después de que María Ludovica aportase 50.000 florines para el mantenimiento de los fondos de la lista de honores proclamada en la coronación.

Era una gran enemiga del emperador francés Napoleón Bonaparte y por lo tanto también opositora al canciller austriaco príncipe Klemens von Metternich. Los franceses protestaron contra el matrimonio a causa de sus opiniones políticas. Metternich mostró la correspondencia privada con sus familiares a su esposo el emperador Francisco I de Austria, con la esperanza de que eso la desacreditaría. Ella apoyó la guerra contra la Francia napoleónica en 1808. A partir de este año, su salud se deterioró. Ella se oponía al matrimonio entre Napoleón y María Luisa en 1809. En 1812, fue invitada renuente a la asamblea de los monarcas alemanes reunidos por Napoleón Bonaparte para celebrar su guerra contra Rusia.

Muerte 
Fue la anfitriona del congreso de Viena en 1815. Cuando Napoleón fue derrotado, viajó a finales del año 1815 a su país de origen, el norte de Italia, pero murió pronto a causa de la tuberculosis. Tenía sólo 28 años. 

María Luisa de Austria-Este no dejó descendencia. Descansa en la Cripta Imperial de Viena (Kaisergruft).

Ancestros

Bibliografía 
 Dorothy Gies McGuigan. Los Habsburgo. Ed. Grijalbo, 1984, Barcelona.

Fallecidos por tuberculosis
Archiduquesas de Austria
Nobles de Italia
Emperatrices de Austria
Reinas consortes de Hungría del siglo XIX
Nobles de Austria del siglo XIX
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Casa de Austria-Este
Princesas de Módena
Reinas consortes del Reino Lombardo-véneto
Nacidos en Monza
Fallecidos en Verona